Atle Pedersen Rønsen (ur. 13 sierpnia 1988 w Stensby) – norweski skoczek narciarski.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2010 podczas konkursu w Oslo. Zajął 29. miejsce i tym samym zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. 20 grudnia 2008 zwyciężył w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Libercu. W klasyfikacji generalnej w sezonie 2008/2009 zajął 27. miejsce. Swój rekord życiowy ustanowił w Tauplitz (188,5 m – 14 stycznia 2012).

17 kwietnia 2015 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2006  Kranj – 12. miejsce
 2008  Zakopane – 20. miejsce
 Drużynowo
 2006  Kranj – 5. miejsce
 2008  Zakopane – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010: 53.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 80.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 82.
 2008: 34.
 2010: 45.
 2011: 19.
 2012: 54.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Trondheim – 11 września 2011 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 80.
 sezon 2007/2008: 22.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Notodden – 11 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Notodden – 12 grudnia 2007 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka zawodnika na oficjalnej stronie FIS-u

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988